The Happening steht für
 The Happening (1967), Film mit Anthony Quinn, Michael Parks, Faye Dunaway, Robert Walker Jr.
 The Happening (Lied), Lied der Band „The Supremes“, aus dem gleichnamigen Soundtrack vom Film von 1967
 The Happening, Lied der Band Pixies vom Album Bossa Nova
 The Happening (2008), Film